

Codici 
 MOQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morondava (Madagascar)
 MOQ – Metafisica della Qualità di Robert M. Pirsig
 MOQ – Minimum Order Quantity. Acronimo che indica la quantità minima ordinabile

Zoologia 
 MOQ – Median Ocular Quadrangle: quadrilatero composto dai 4 occhi mediani del ragno